Bury kan syfta på:

Brasilien 

 Buri (ort), São Paulo,

Frankrike 

 Bury, Oise, kommun i departementet Oise,

Kanada 

 Bury (kommun), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Bury, Greater Manchester, stad, England, Borough of Bury, 
 Metropolitan Borough of Bury, kommun, England, <
 Bury, West Sussex, ort, 
 Bury, Cambridgeshire, 
 Bury, Somerset - en ort i Somerset, England
 Bury St Edmunds - en stad i Suffolk, England